Krępsko (gromada w powiecie goleniowskim) (nowogardzki / goleniowski)
 Krępsko (gromada w powiecie wałeckim)